Ю́лий Серге́евич Ме́йтус (; 1903—1997) — украинский композитор. Народный артист Украинской ССР (1973), лауреат Сталинской премии второй степени (1951).

Биография 
Родился а в Елисаветграде (ныне — Кропивницкий) в еврейской семье.

В 1919 году окончил музыкальную школу по классу фортепиано у Г. В. Нейгауза.

В 1931 окончил Харьковский музыкально-драматический институт по классу композиции С. С. Богатырёва.

В годы Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Туркменской ССР. Член КПСС с 1954 года.

Ю. С. Мейтус — автор восемнадцати опер, симфонических, вокальных произведений, музыки к фильмам.

Ю. С. Мейтус скончался 2 апреля 1997 года в Киеве, похоронен на Байковом кладбище.

В Кропивницком существует его музей.

Личная жизнь 
 Жена — Александра Ивановна Васильева (1916—2004), актриса Театра им. И. Франко
 сын — Владимир Юльевич Мейтус (род. 1937), доктор физико-математических наук
 внук — Виктор Владимирович Мейтус (род. 1973), кандидат философских наук

Творчество

Оперы 
 «Абадан» (1943),
 «Молодая гвардия» (1947)
 «Украденное счастье» (1960)
 «Братья Ульяновы» (1967), премьера в Уфе (первая редакция), постановка в театре имени Абая в Алма-Ате (1970) и в оперной студии Московской консерватории
 «Ярослав Мудрый» (1973)
 «Рихард Зорге» (1976)
 «Иван Грозный» (1983)

Для оркестра 
 Сюита № 1 (на укр. темы, 1928)
 Сюита № 2 («На Днепрострое», 1929)
 Сюита № 3 (посв. освобождению Западной Украины, 1939)
 Сюита № 4 (посв. XXV годовщине Великого Октября, 1942)
 Сюита № 5 (на укр. темы, 1944)
 Туркменская симфония (1946)
 Поэма «Дорогами славы» (1945)
 Поэма «Памяти Айдогды Тахирова» (1948)
 Увертюра «К воссоединению Украины с Россией» (1954)

Музыка к фильмам 

  — Ночной извозчик
  — Иван
  — Казнь
  — Кондуит
  — Застава у Чёртова брода
  — Старая крепость
  — Семнадцатилетние
 1940 — Макар Нечай
  — Боевой киносборник № 9
  — Волшебный кристалл
  — В мирные дни
  — Концерт мастеров украинского искусства
 1952 — В степях Украины
  — «Богатырь» идёт в Марто
  — Особое поручение
 1957 — Конец Чирвы-Козыря
  — Два Фёдора
  — Небо зовёт

Награды 
 Сталинская премия второй степени (1951) — за оперу «Молодая гвардия»
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1991) — за цикл романсов на стихи советских поэтов и хоровой цикл на стихи А. Т. Твардовского
 заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1944)
 заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1948)
 народный артист Украинской ССР (1973)
 два ордена Трудового Красного Знамени (24.11.1960; 1971)
 орден Дружбы народов (27.01.1983)
 медаль «За трудовую доблесть»
 другие медали

Примечания

Ссылки 
 Юлий Мейтус на сайте Биография.ru
 Биография на сайте Muzclassik.ru
 Ноты произведений Юлия Мейтуса на сайте ukrnotes.in.ua

Выпускники Елисаветградской гимназии
Выпускники вузов Харькова
Оперные композиторы СССР
Оперные композиторы Украины
Члены КПСС
Члены Союза композиторов СССР
Похороненные на Байковом кладбище